Allachbach ist ein Gewässername:

 Allachbach (Donau), rechter Zufluss der Donau bei Straubing, Bayern
 Allachbach (Paalbach), linker Zufluss des Paalbachs (zur Mur) im Gemeindegebiet von Stadl-Predlitz, Bezirk Murau, Steiermark und an der Grenze zur Gemeinde Glödnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Siehe auch:
 Allbach